Giovanni Galeati – arbitro di calcio italiano
Paolo Galeati – tipografo ed editore italiano
Sebastiano Galeati – cardinale e arcivescovo cattolico italiano